Un lugar donde quedarse puede referirse a:
 Away We Go: road movie de 2009, en el que una pareja viaja para asentarse previo al nacimiento de su primer hijo; o
 This Must Be The Place: película de 2011 sobre la vida de una estrella del rock venida a menos.